Гамкрелідзе — грузинське прізвище.

 Віктор Гамкрелідзе (1866—1942) — актор театру та кіно.
 Гамкрелідзе Іраклій Петрович ( 1933) — грузинський геолог, академік Грузинської академії наук
 Гамкрелідзе Георгій Тенгізович ( 1987) — грузинський та український футболіст
 Гамкрелідзе Реваз Валеріанович ( 1927) — грузинський та російський математик, академік РАН та Грузинської академії наук
 Гамкрелідзе Тамаз Валеріанович ( 1929) — грузинський та російський мовознавець, академік РАН, президент Грузинської академії наук

Грузинські прізвища